Edinburgh Airport
Electronic data interchange, een standaard voor de elektronische uitwisseling van bepaalde bedrijfsdocumenten
Energy Delta Institute, internationale businessschool op het gebied van energie